Die Abkürzung ITRA steht im Sport für:
 International Trail Running Association, internationaler Landschaftslaufverband
 Irish Tag Rugby Association, irischer Tag-Rugby-Verband

Itra ist ein Namensteil folgender Personen:
 Itra Hlemu, neukaledonischer Fußballspieler

Abkürzung